Nglurup kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nglurup, administrativ by, Jawa Timur, 
 Nglurup. Desa, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar